Мікаель Свонні (, нар. 1950, Кіруна) — шведський учений-лінгвіст, професор саамської мови в Університеті Тромсе (з 2008). Лауреат премії Gollegiella (2014).

Біографія 
Народився 3 вересня 1950 року в сім'ї оленярів, перші два роки свого життя жив у традиційному саамському житлі, вкритому дерном.

Докторська дисертація Мікаеля Свонні присвячена проблемам вивчення саамської мови в школі. Багато його публікацій присвячені саме цій темі. Пізніше його інтереси більшою мірою стали пов'язані з питаннями граматики саамських мов.

З 1993 року — в Університеті Умео, займав посаду професора. У 2003 році входив до складу оргкомітету міжнародних саамських ігор.

У 2008 році перейшов в Університеті Тромсе (Тромсе, Норвегія) на посаду професора кафедри лінгвістики. Учасник проекту з проведення лінгвістичного аналізу книги Юхана Тури Muittalus samid birra. En bog om lappernes liv — першого окремо виданого художнього твору на саамська мовою.

За словами Свонні, його улюблений фільм — «Повстання в Каутокейно» про повстання саамів на півночі Норвегії в 1852 році.

У 2014 році Свонні став лауреатом престижної премії Gollegiella («Золота мова»), що присуджується один раз на два роки за внесок у збереження і розвиток саамських мов.

Родина 
Одружений, жінку звати Інез, у них троє дорослих дітей.

Живе у населеному пункті Ravttas (поблизу Кіруни).

Деякі публікації 

 Svonni, Mikael. Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji. Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok. Karasjok: ČálliidLágádus 2013 (ISBN 978-82-8263-122-8) 405 s. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Nuppi sátnegirjjis nuppi sátnegirjái — movt ovddit sátnegirjjit lea váikkuhan maŋit, hámiid ja sániid dáfus. Sámis 2013 (13) s. 12-19. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Johan Turi giella girjjis Muitalus sámiid birra: Veahkkevearbbaid ortnet ja posišuvdna. Sámi dieđalaš áigecála 2012 s. 25-47. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Language change among the Jukkasjärvi Sami. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 2012 s. 233—242. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Johan Turi: first author of the Sami. Scandinavian Studies 2011; Volum 83.(4) s. 483—490. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Johan Turi — muitaleaddji ja čálli. Sámis 2010; Volum 8. s. 18-25. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Loahppasánit [Efterord]. I: Johan Turi: Muitalus sámiid birra. CálliidLágádus 2010. ISBN 978-82-8263-019-1. s. 193—198. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Samiska termer för ingifta personer — ett historiskt perspektiv. I: Samer som «de andra», samer om «de andra»: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå: Umeå universitet 2010. ISBN 978-91-7459-051-7. s. 11-30. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Samerna i språkhistorien. I: För Sápmi i tiden. Nordiska museets och Skansens årsbok 2008. Stockholm: Nordiska museets förlag 2008. ISBN 9789171085238. s. 32-42. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Sámi languages in the Nordic countries and Russia. I: Multilingual Europe: Facts and Policies. Mouton de Gruyter 2008. ISBN 978-3-11-020512-1. s. 233—249. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Det tveeggade skolsystemet. Undervisningen av samernas barn i Sverige under 1900-talet fram till 1980. I: Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. : Norstedts Akademiska Förlag 2007. ISBN 978-91-7227-519-5. s. 94-123. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Subjeavtta sadji ja finihtta cealkagiid struktuvra davvisámegielas. Sámi dieđalaš áigecála 2007 (1-2) s. 85-102. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Vearbakomplemeanttat davvisámegiela cealkagiin. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 2007 (253) s. 373—387. Universitetet i Tromsø
 Amft, Andrea; Svonni, Mikael 2006: Sápmi Y1K — Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. : Sámi dutkan — Samiska studier — Umeå universitet 2006 (ISBN 91-7264-091-X) 170 s. Sámi dutkan — Samiska studier — Sami studies(3). Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Legenden om Riihmmagállis — Mannen från Rávttasjávri. I: Grenzgänger. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko. Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2006. ISBN 3-932406-24-9. s. 315—329. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Umesamiskan — Det gåtfulla språket. I: Sápmi Y1K — Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. : Sámi dutkan — Samiska studier — Umeå universitet 2006. ISBN 91-7264-091-X. s. 151—170. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Samiska språk. I: Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Norden, Nordiska ministerrådet 2004. ISBN 92-893-1043-X. s. 97-111. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael; Vinka, Mikael. Constraints on the Morphological Causatives in the Torne Dialect of North Sámi. I: Generative approaches to Finnic and Saami linguistics: Case, features and constraints. Stanford, California: CSLI 2003. ISBN 157586412-6. s. 343—380. Universitetet i Tromsø
 Hyltenstam, Kenneth; Stroud, Christopher; Svonni, Mikael. Språkbyte, språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i svenska Sápmi. I: Sveriges sju inhemska språk — ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur 1999. ISBN 91-44-00777-9. s. 41-97. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Det tveeggade skolsystemet. En studie av samebarnens skolundervisning i Sverige under 1900-talet. Samiska studier. Umeå universitet.
 Svonni, Mikael. Hupmá go oktage sámegiela čuođi jagi geahčen. Giellamolsun vai giellaseailluheapmi — eavttuid ja miellaguottuid gažaldat. I: Vesa Guttorm (red.) Giellačállosat III. Dieđut 1998:1. Sámi Instituhtta
 Svonni, Mikael. Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet — samerna. I: Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Studentlitteratur 1996. ISBN 91-44-61441-1. s. 148—186. Universitetet i Tromsø
 Svonni, Mikael. Samiska skolbarns samiska. En undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext. Umeå Studies in the Humanities 113. Stockholm: Almqvist&Wiksell.
 Svonni, Mikael. Sámi-ruoŧa, ruoŧa-sámi sátnegirji : Samisk-svensk, svensk-samisk ordbok. Jokkmokk: Sámi Girjjit 1990. Universitetet i Tromsø, 266 s. ISBN 91-86604-23-6

Література 

 Jakobsson, Rolf. Professorn drar västerut :  [швед.] : [арх. 15 июля 2014] // Folkbladet : газета. — Umeå, 2008. — 24 maj.

Посилання 

 Mikael Svonni Profile Page: University of Tromsø. (англ.) (Перевірено 15 липня 2014)

Примітки 

Шведські мовознавці